Adalbert I van de Elzas, hertog van de Elzas (?-723)
 Adelbert I van Ivrea, markgraaf van Ivrea en medekoning van Italië (950-965)
 Adalbert van Maagdenburg, eerste aartsbisschop van Maagdenburg (968-981)
 Adelbert I van La Marche, graaf van Périgord en La Marche (976/988-997)
 Adalbert van Bremen, aartsbisschop van Hamburg-Bremen (1043-1072)
 Adalbert I van Saarbrücken, aartsbisschop van Mainz (1111-1137)